Лос-Ольмос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 44 км². Население — 128 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Los Olmos

Муниципалитеты Теруэля